Mayfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mayfield Township (Illinois)
 Mayfield Township (Grand Traverse County, Michigan)
 Mayfield Township (Lapeer County, Michigan)
 Mayfield Township (Minnesota)
 Mayfield Township (Nebraska)
 Mayfield Township (Ohio)
 Mayfield Township (South Dakota)